Tento článek se zabývá tématem obyvatelstva San Marina. Podle odhadu žilo v San Marinu k 31. červenci 2012 celkem 32 576 lidí na ploše zhruba 61 kilometrů čtverečních.

Náboženství 
San Marino nenabízí přesné statistiky ohledně náboženského vyznání, ale uvádí se, že přinejmenším 95 % obyvatel jsou římští katolíci, podobně jako v Itálii, s historickými židovskými a protestantskými menšinami.

Demografická statistika 
Zdroje:

Reference

Externí odkazy 
 

Česko
San Marino